Öja (plaats), een plaats in Zuid-Zweden
 Öja (eiland), het zuidelijkste eiland van de Scherenkust van Stockholm

 Oja (rivier), een rivier in oostelijk Rusland